Kahlúa (Калуа) — мексиканский кофейный ликёр. Производится с 1936 года, с 2005 года компания входит в империю Pernod Ricard. В состав напитка входят ром, сахар и кофе арабика.

История 
Педро Домек начал производство ликера Kahlúa в 1936 году. Он был назван Kahlúa, что означает «Дом народа Акольуа» на астекском языке Веракруса. Жюль Берман был первым импортером ликера в США, за что получил прозвище «Мистер Калуа».

С 2004 года содержание алкоголя в Kahlúa составляет 20,0 %; более ранние версии содержали 26,5 %. В 2002 году более дорогой, элитный продукт под названием Kahlúa Especial стал доступен в США, Канаде и Австралии после того, как ранее предлагался только в магазинах беспошлинной торговли. Изготовленный из кофейных зерен арабики, выращенных в Веракрусе, Мексика, Kahlúa Especial содержит 36 % алкоголя, имеет более низкую вязкость и менее сладкий вкус, чем обычная версия.

В 2021 году Kahlúa представила новый дизайн бутылки. Также снижено содержание алкоголя до 16 %, «чтобы учесть „развивающиеся“ тенденции потребителей к сознательному употреблению алкоголя и менее алкогольным вариантам».

Разновидности 
 Kahlúa (традиционный)
 Kahlúa Especial (крепкий — с содержанием алкоголя 36 %, со вкусом эспрессо, менее тягучий, производится с 2002 года)
 Kahlúa Mocha (с ванилью и чёрным шоколадом, производится с 2006 года)
 Kahlúa French Vanilla (с ванилью, производится с 2006 года)
 Kahlúa Hazelnut (с жареным лесным орехом, производится с 2006 года)
 готовые коктейли — различные разновидности B-52, White Russian, Mudslide и др. (производятся с 2006 года)

Употребление 
Входит в состав ряда известных коктейлей, среди которых:
 White Russian
 Black Russian и Tall Black Russian
 B-52
 Mudslide
 Brave Bull
 Spanish coffee
 Moose Milk

Используется при приготовлении десертов, в том числе мороженого, тортов и чизкейков.

Может также сервироваться со сливками, молоком, добавляться в горячие напитки — кофе и какао.

Применения

Ссылки 
 Официальный сайт Kahlúa

Литература 
 

Ликёры
Торговые марки алкогольных напитков
Pernod Ricard
Появились в 1936 году